Асја Кисић (Задар, 29. јануар 1914 — Сплит, 3. август 1996) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Мајка Катина || Британска представница анкетне комисије
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || У олуји || Емилија - поштарица (као Асја Ђурђевић)
|-
| 1954. || Концерт || Елеонора баруница Турина
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || Резика (као Асја Ђурђевић)
|-
| 1956. || Под сумњом || Морова супруга (као Асја Ђурђевић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Лито виловито || Шјора Роза (као Асја Ђурђевић Кисић)
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Нона
|-
| 1965. || Човик од свита || Шјора Маре / Ивова мајка
|-
| 1967. || Палма међу палмама || Другарица Тиклић
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Службеница у банци
|-
| 1969. || И опрости нам дугове наше ТВ филм || /
|-
| 1969. || Жути, жути канаринац ТВ филм || /
|-
| 1969. || Политика шјоре Бете ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Загребуље ТВ филм || Бепина
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || Бепина
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Пасква
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Бабица
|-
| 1977. || Човик и архитектура ТВ филм || Тета Ане
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Сервантес из Малог миста || Луиђијева Бепина
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1914.
Умрли 1996.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Задрани
Добитнице и добитници награде Она и он